Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин () — ежегодное соревнование мужских команд США по кёрлингу. Проводится с 1957 года. Организатором является  ().

Проводится обычно одновременно и в одном городе с чемпионатом США по кёрлингу среди женщин.

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять США на международной арене как мужская сборная США.

Годы, места проведения и команды-призёры

Медальный зачёт по скипам 
(по состоянию после чемпионата 2021; в том числе учтены медали и когда игрок НЕ был скипом — которые указаны в его профиле на TeamUSA, Curlingzone или в английской Вики; постепенно будут заполняться данные о 2-х и 3-х местах, если будут найдены)

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу на колясках среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат США по кёрлингу среди ветеранов

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1957 года